Niederländisch bzw. niederländisch steht für:

Staatlich:
 zum Königreich der Niederlande gehörend oder sich auf dieses beziehend
 zum Land Niederlande gehörend oder sich auf dieses beziehend
 historisch: zu einem niederländischen Besitztum gehörend oder sich auf dieses beziehend, siehe Geschichte der Niederlande

Kultur:

 niederländische Sprache
 Niederländischunterricht in Deutschland als Schulfach
 niederländische Küche
 Niederländisch (Name)

Siehe auch:
 Niederländer (Begriffsklärung)